Николай Иванович Кошелев (, Царское село — , Санкт-Петербург) — тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, судья всесоюзной (1939) и международной категорий, организатор спортивных мероприятий; также участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Тяжёлой атлетикой Кошелев начал заниматься в заводском кружке, отличался высокой сосредоточенностью на тренировках.

Кошелев установил 11 мировых и 28 всесоюзных рекордов в весовых категориях 67,5 кг, 75 кг, 82,5 кг, но достижения не были зафиксированы, потому что тогда спортивные организации СССР не входили в международные федерации.

Выступал в Ленинграде за Вооружённые силы СССР и Добровольное спортивное общество (ДСО) Металлист и Зенит; был тренером ДСО «Труд».

Окончил ГИФК имени П. Ф. Лесгафта.

В 1930-х годах — один из лучших тяжелоатлетов мира, 1934—1937 — Чемпион СССР в весовой категории 75 кг .

В 1934 году в Центральном парке культуры и отдыха Москвы в чемпионате СССР Кошелев показал лучшие результаты во всех пяти движениях (тогда в тяжелой атлетике было пятиборье), установив сразу три рекорда СССР.

В 1935 году в апреле на соревнованиях Кошелев взял в толчке левой рукой 103,6 кг против 100,0 кг немца Бюрера — мирового рекорда на тот момент.

В 1937 году — заслуженный мастер спорта СССР.

В 1938 году Кошелев занял второе место.

В 1941—1945 годы Кошелев был на службе, обороняя Ленинград. В звании старший лейтенант Кошелев был награждён двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими.

В 1948 году организовал первую в СССР Детско-юношескую спортивную школу по тяжёлой атлетике, которую долгие годы возглавлял как старший тренер. Председатель Федерации тяжёлой атлетики Ленинграда.

В. Ф. Краевский создал разборную штангу оригинальной конструкции, с тремя отметками: одна в центре грифа для подъёма одной рукой, и две по краям; и дисками 2-10 фунтов. С 1897 она применялась на соревнованиях. Позднее её улучшили — до 1917 года С. Д. Дмитриев и в советское время Ян Спарре и Н. И. Кошелев.

В 1950-е годы «кошелевскую штангу» признали лучшей в мире. Высококвалифицированный слесарь-механик Кошелев постоянно совершенствовал тяжелоатлетические снаряды; как техник гиревого спорта, он довёл работу со штангой до высокой степени точности механизма и, улучшая штангу Краевского, Кошелев разработал специальные замки для закрепления дисков, создав высококачественную штангу международного образца. К концу 60-х годов фирмы «Элейко» (Швеция) и «Шнелль» (ФРГ) стали изготавливать бесшумные штанги с обрезиненными дисками. В Играх XXII Олимпиады, проходивших в Москве в 1980 году, уже использовалась новая бесшумная штанга с резиновыми дисками разного цвета окраски, изготовленная советскими специалистами.

1 мая 1983 года скончался, похоронен на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге.

Награды 
В 1942 году награждён медалью «За оборону Ленинграда».

В 1943 году 23 октября награждён медалью «За боевые заслуги».

В 1945 году 29 мая награждён орденом Отечественной войны II степени, 12 июня — орденом Красной Звезды, затем — «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Примечания

Литература 
 

Тяжелоатлеты России (по 1917)
Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Судьи СССР по тяжёлой атлетике
Судьи всесоюзной категории‎
Похороненные на Большеохтинском кладбище